Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1951 fand vom 12. bis 22. September in Paris statt. Erstmals nahmen zehn Mannschaften an dem Turnier teil. Die deutsche Mannschaft gehörte nicht dazu. Die Sowjetunion verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr ohne Satzverlust.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zehn Teilnehmer in zwei Dreier- und eine Vierergruppe eingeteilt wurden. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten in der Finalgruppe „jeder gegen jeden“ um den Titel. Die restlichen vier Teams ermittelten in einer zweiten Gruppe die Plätze sieben bis zehn.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1951
Sportveranstaltung 1951
Europameisterschaft der Manner 1951
Sportveranstaltung in Paris